Canteen Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Canteen Lake (Illinois)
 Canteen Lake (New Mexico)
 Canteen Lake (Wisconsin)